Elena Abramovna Davidovitch ( ; née le  et décédée le ) est une docteur en histoire des sciences, professeur d'université et archéologue, notamment spécialiste des monnaies.

Œuvres

Articles

Ouvrages

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Archéologue russe (femme)
Naissance en décembre 1922
Décès en décembre 2013